Yakutat ist ein selbständiger Borough (deutsch etwa: Bezirk) im US-Bundesstaat Alaska und gleichzeitig Verwaltungssitz. Bis 22. September 1992 war der Ort Teil des damaligen Skagway-Yakutat-Angoon Census Areas. Bei der Volkszählung im Jahr 2020 wurden 662 Einwohner gezählt.

Yakutat ist eine isolierte Ortschaft im Tiefland am Golf von Alaska. Es liegt 340 km nordwestlich der Stadt Juneau an der Yakutat Bay, im Norden des sogenannten Alaska Panhandle.

Geschichte 
Ursprünglich war das Gebiet um Yakutat von Eyak besiedelt. Vor dem ersten Eintreffen von Europäern vermischten sie sich mit zuwandernden Tlingit. Yakutat war eine von mehreren Siedlungen dieser beiden Indianer-Gruppen in der Region, ist jedoch die einzige bis heute bewohnte. Der Name Yakutat stammt von den Tlingit-Wörtern yak („Ozean“) und tat („Salzwassermündung“) ab.

Im 18. und 19. Jahrhundert kamen europäische Forschungsreisende in die Region. Die Russisch-Amerikanische Kompagnie errichtete 1805 ein Fort, das den Handel mit Otterpelzen unterstützen sollte. Als die Kompagnie den Indianern den Zugang zu den nahe gelegenen Fischgründen verwehren wollte, griff eine Gruppe der Tlingit das Fort an und zerstörte es.

1886, fast zwanzig Jahre nach dem Kauf Alaskas durch die USA, wurde Goldbergbau betrieben. 1889 eröffnete die Swedish Free Mission Church eine Schule und eine Sägemühle. 1903 begann die Stimson Lumber Company mit dem Bau einer weiteren Sägemühle, einer Konservenfabrik und einer Bahnstrecke. Die Fabrik, die bis 1970 in Betrieb war, lockte Arbeitskräfte in die Stadt.

Während des Zweiten Weltkriegs stationierte die United States Army Air Forces eine Fliegerstaffel in der Nähe von Yakutat und baute im Zuge dessen eine asphaltierte Start- und Landebahn, die bis heute für den Yakutat Airport genutzt wird.

Das Borough wurde am 22. September 1992 gebildet.

Eine Stätte im Borough ist im National Register of Historic Places („Nationales Verzeichnis historischer Orte“; NRHP) eingetragen (Stand 1. Februar 2022), die New Russia Site, die zudem den Status eines National Historic Landmarks („Nationales historisches Wahrzeichen“) hat.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Byron Mallott (1943–2020), Politiker

Weblinks 

 Yakutat City und Borough (englisch)

Einzelnachweise 

Borough Seat in Alaska
Borough in Alaska
 
Gegründet 1992